Vozík může být:

malé kolové vozidlo (například přívěs) či malý vůz 
akumulátorový vozík
důlní vozík (tzv. hunt)
invalidní vozík
nákupní vozík
nízkozdvižný vozík
postranní vozík
ruční vozík
vysokozdvižný vozík
část psacího stroje nebo dálnopisu – posuvný vozík

Externí odkazy